Harnruhr ist ein deutsches Wort für Diabetes:

Diabetes insipidus ist die Wasserharnruhr
Diabetes mellitus ist die Honigharnruhr (auch Zuckerharnruhr genannt)